Шудзя — топоним в Удмуртии:
 Шудзя — деревня в Глазовском районе Удмуртии;
 Шудзя — река в Удмуртии, приток Пышкеца.